Dufay oder du Fay ist der Familienname folgender Personen:

 Charles du Fay (Charles Dufay; 1698–1739), französischer Wissenschaftler
 François Dufay (1963–2009), französischer Journalist und Schriftsteller; Chefredakteur des Nachrichtenmagazins L’Express
 Guillaume Dufay (vor 1400–1474), flämischer Komponist, Sänger und Musiktheoretiker
 Jean Dufay (1896–1967), französischer Astronom 
 Marie-Guite Dufay (* 1949), französische Politikerin (Parti socialiste)

Dufay steht für:
 Dufay (Mondkrater)